Pemba – wyspa u wybrzeża Tanzanii
 Pemba – miasto w Mozambiku
 (1429) Pemba – planetoida pasa głównego